Сайфер:

 Сайфер — персонаж фильма «Матрица», исполняемый актером Джо Пантолиано.
 Сайфер, Джули (род. 1964) — американский кинорежиссёр.
 Ричард Рал (Сайфер) — один из ключевых персонажей произведений Терри Гудкайнда из цикла «Меч Истины».

См. также 
 Cypher